Tongelreep (rivier), 
 Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep 
 Golf & Country Club De Tongelreep, golfclub